Hugh Ross Mackintosh – szkocki teolog i duchowny Kościoła Szkockiego
 Charles Rennie Mackintosh – szkocki architekt i malarz tworzący w stylu secesji
 James Mackintosh – szkocki prawnik, polityk i historyk
 Sheena Mackintosh – brytyjska narciarka alpejska, olimpijka
 Vora Mackintosh – brytyjska narciarka alpejska, olimpijka